O esqui alpino é disputado nos Jogos Olímpicos desde a edição de Garmisch-Partenkirchen 1936. Entre 1948 e 1980, os Jogos Olímpicos também eram o Campeonato Mundial da modalidade. Desde 1985, o Mundial é realizado de forma independente dos Jogos.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 

!